Le nom d'École royale polytechnique peut désigner :
 l'École royale polytechnique, à Paris (France), ainsi qu'était connue l'actuelle École polytechnique sous la Restauration (1814-1815, 1815-1830) et la monarchie de Juillet (1830-1848) ;
 l'École royale polytechnique (KTH),  à Stockholm (Suède).